Ама́лио Химе́но-и-Каба́ньяс (; 13 мая 1852, Картахена — 13 сентября 1936, Мадрид) — испанский врач, учёный, политик. Министр образования (1906—1907), министр флота (1912—1913), министр иностранных дел (1916—1917), министр внутренних дел (1918—1919) и министр общественных работ (1919—1920) в правительстве Испании при короле Альфонсе XIII.

Биография 
После изучения медицины в Университете Мадрида продолжил обучение на кафедре патологии в Университете Сантьяго-де-Компостела в 1875 году и терапии в Университете Валенсии в 1877 году. Завершив образование в 1888 году переехал в Мадрид, где поступил на работу на кафедру частной и общественной гигиены в Университете Мадрида, а в 1891 году перевёлся на кафедру патологии.

Сыграл важную роль в подавлении эпидемии холеры, поразившей Испанию в 1885 году, проведя массовую вакцинацию населения.

В 1894 году был назначен директором Национального института бактериологии и гигиены. В 1898 году стал членом Королевского совета здравоохранения. В 1915 году назначен президентом Института школьной гигиены, а в 1927 году — главой Королевского совета по здравоохранению.

Амалио Химено-и-Кабаньяс был президентом Королевской академии медицины, членом Королевской испанской академии, Королевской академии наук и Академии художеств.

Среди его научное наследие включает «Трактат по элементарной терапии» («Tratado elemental de terapéutica», 1877), «Трактат по общей патологии» («Tratado de patología general», 1885—1886) и «Профилактические прививки против азиатской холеры» («La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático»).

Свою политическую карьеру он начал со вступления в Либеральную партию начал в 1886 году, получив место заместителя после выборов в избирательном округе Валенсии, а в 1893 году прошёл в Сенат Испании, как представитель Университета Валенсии.

Начиная с 1906 года и по 1920 год Амалио Химено-и-Кабаньяс возглавлял различные министерства в правительствах Домингеса, Каналехаса, Романонеса, Прието и Альендесалазара. В 1910 году король Альфонс XII наградил его Большим Крестом Государственного Ордена. В 1913 году он был награждён Большим Крестом ордена за Морские заслуги.

После выхода на пенсию в 1920 году был оставлен штатным профессором медицинском факультета Университета Мадрида с присвоением ему титула потомственного графа де Химено.

В 1923 году он выступал в качестве представителя Испании на IV Ассамблее Лиги Наций, состоявшейся в Женеве 3 сентября.

Ссылки 
 Gazeta: Colección histórica del BOE, 1711 −1967
 Expediente personal del Senador D. Amalio Gimeno y Cabañas, por la Universidad de Valencia y vitalicio
 Breve biografía de Amalio Gimeno y Cabañas
 Valencia y la epidemia de cólera de 1885

Примечания 

Депутаты конгресса Испании от провинции Валенсия
Члены Сената Испании
Морские министры Испании
Министры иностранных дел Испании
Министры образования Испании
Министры внутренних дел Испании
Члены Королевской академии испанского языка